Byra (in lingua russa Выра) è una città della Russia, sul fiume Oredež, nell'Oblast' di Leningrado.

Altri progetti 

Centri abitati del Gatčinskij rajon